Де́ннис Э́ндрас (; 14 июля 1985, Имменштадт-им-Альгой) — профессиональный немецкий хоккеист. Амплуа — вратарь. Игрок немецкого клуба «Адлер Мангейм» и сборной Германии по хоккею.

Карьера 
Первая команда Эндраса была «EHC Bayreuth». До 2008 года Деннис играл в командах, которые выступали в низших немецких лигах. В 2008 году перешёл в команду Высшей немецкой хоккейной лиги «Аугсбург Пантер».

Деннис Эндрас принимал участие в составе сборной Германии в зимних Олимпийских играх 2010 и Чемпионатах мира по хоккею с шайбой в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2015 годах. На чемпионате мира 2010 года, где немцы неожиданно дошли до полуфинала, назван самым ценным игроком, став первым немецким хоккеистом, удостоенным этого звания на чемпионатах мира.

В июле 2010 года подписал предварительный контракт на сезон 2011/12 с командой НХЛ «Миннесота Уайлд». В 2011 году из-за определенных проблем перешёл в клуб финской СМ-Лиги ХИФК.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки ХК ХИФК
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года